Guttman ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Fryszer Guttman (1976–2017), israelischer Sänger und Schauspieler
 Eli Guttman (* 1958), israelischer Fußballspieler und Manager
 Elizabeth Ann Guttman alias Elizabeth Daily (* 1961), US-amerikanische Sängerin, Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Louis Guttman (1916–1987), US-amerikanisch-israelischer Sozialwissenschaftler
 Ronald Guttman (* 1952), belgischer Schauspieler, Film- und Theaterproduzent
 Ruth Guttman (* 1923), israelische Genetikerin und Psychologin
 Shmarya Guttman (1909–1996), israelischer Geograph und Archäologe

Siehe auch:
 Guttman-Skala
 Guttmann
 Gutman
 Gutmann
 Goodman